Кашкарагаихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Кашкарагаиха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1342 человека, в том числе 638 мужчин и 704 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 Кашкарагаиха (село, административный центр) — 
 Куликово (село) — 
 Наумово (село) —

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Тальменского района